Са́арінен () — фінське прізвище.

Відомі носії:
 Айно-Кайса Саарінен (1979) — фінська лижниця;
 Ееро Саарінен (1910–1961) — американсько-фінський архітектор і дизайнер;
 Елієль Саарінен (1873–1950) — фінський архітектор;
 Сімо Саарінен (1960) — фінський хокеїст;
 Ярно Саарінен (1945–1973) — фінський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP у класі 250сс (1972 року).

Посилання 
 
Фінські прізвища